Phocinae — підродина тюленевих, які поширені в морях, що оточують Голарктику, при цьому байкальський тюлень (Pusa sibirica) є єдиним у світі прісноводним видом ластоногих. Що відрізняє їх від інших тюленів, так це наявність добре розвинених кігтів на передніх і задніх ластах. Члени Erignathini і Cystophorini мають 34 хромосоми, а види в трибі Phocini мають 32 хромосоми.

Нижче наведено філогенез:

Примітки 

Підродини ссавців
Тюленеві